Тирич-Мир, Тиричми́р () — гора на севере Пакистана высотой 7708 м, наивысшая точка Гиндукуша. Высшая точка мира за пределами горных систем Гималаи — Каракорум. Расположен в 240 км к северо-западу от горы Нанга-Парбат и около 300 км от Кабула и Пешавара. Его отроги отходят во все стороны и соединяют его с соседними пиками. Между ними расположены крупные ледники.

Первое восхождение было совершено в 1950 году норвежской экспедицией, возглавляемой Арне Нессом.

Примечания

Ссылки 
 
 Summitpost.org

Топографические карты 
 

Гиндукуш
Горные вершины Пакистана
География Хайбер-Пахтунхвы